est une chanson du DJ français Jean Roch sortie le 18 juin 2004 sous le label Warner M.. La chanson est écrite et produite par FB Cool, SDO (Denis Clavaud) et Jean-Roch Pedri. Interprété par Geraldine Delacoux (Chanteuse de "Bouge, ton attitude" du film "Bouge"). Le single se classe dans le top 20 en France et en Belgique (Wallonie).

Le titre contient un sample du titre Going The Distance de Bill Conti (bande originale du film Rocky).

Ce titre fait partie de la bande originale du long métrage Des gens qui s'embrassent réalisé par Danièle Thompson en 2013 (source : générique).

Liste des pistes 
CD-Single
 Can You Feel It - 3:34
 Play Hits 4 Me - 6:03

Classement par pays

Notes et références 

Single musical sorti en 2004
Chanson de dance
Premier single